Bell UH-1 Iroquois, surnommé « Huey », hélicoptère de manœuvres et d'assaut américain.
 Huey, village de l'Illinois
 Treat Huey, joueur de tennis philippin.